Nível - instrumento destinado a gerar um plano horizontal de referência
Nível (jogo)
Curva de nível

Veja também
Estágio
Estrato
Grau

Desambiguação